

Onomastica
Anastasio – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Anastasio – vescovo di Asti morto nel V secolo
Anastasio – vescovo italiano morto nel VIII secolo
Anastasio – arcivescovo di Cesarea di Palestina morto nell'XI secolo
Anastasio – patriarca di Costantinopoli
Anastasio – arcivescovo ortodosso greco, primate della Chiesa ortodossa albanese dal 1992
Papa Anastasio I (399-401)
Papa Anastasio II (496-498)
Papa Anastasio III (911-913)
Papa Anastasio IV (1153-1154)
Antipapa Anastasio III (855)
Anastasio I Dicoro – imperatore bizantino dal 491 al 518
Anastasio II –  imperatore bizantino dal 713 fino al 715
Anastasio bibliotecario – abate, filologo e traduttore italiano  dell'IX secolo, identificato con l'antipapa Anastasio III
Anastasio – rapper italiano, vincitore della dodicesima edizione di X Factor

Pagine correlate
Sant'Anastasio